Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase ad eliminazione diretta dell'edizione 2004-2005 della UEFA Champions League

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Semifinali

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Finale

Note 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della UEFA Champions League